Slovo puls nebo pulz může mít několik významů:

 puls – tlaková vlna vyvolaná vypuzením krve ze srdce
 Puls (fond) – fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
 Puls (román) – román Stephena Kinga z roku 2006
 Puls - brněnská heavymetalová skupina
 milisekundový pulz – nevysvětlený astromický jev pozorovaný u pulzarů

příjmení
 Albert Puls (1846–1901), pseudonym německého důstojníka, zpěváka a herce Alberta Ermartha
 Dierk Puls (1913–1994), německý spisovatel
 Emil Puls (1877–1941), německý fotograf
 Erich Puls (1899–1954), německý spisovatel a pedagog Hans Bernitt
 Gerd Puls (* 1949), německý spisovatel, malíř a grafik
 Hans Puls – více osob
 Hartmut Puls (* 1941), německý zápasník
 Karl Puls-Janssen (* 1955), německý politik (GRÜNE)
 Klaus-Peter Puls (* 1943), německý politik (SPD)
 Rudolf Puls (1879–1950), německý pedagog a politik (SPD)
 Stephanie Puls (* 1980), německá novinářka a televizní moderátorka
 Wiebke Puls (* 1973), německá herečka
 Willi Walter Puls (1908–1980), německý geograf

Podobná slova 
 Pulse